Le Pré-Saint-Gervais  – comune dell'Île-de-France
 Pré Saint-Gervais  – stazione della Metropolitana di Parigi